Rationalisering kan avse

 Rationalisering (beteende), ett mänskligt beteende 
 Rationalisering (ekonomi), en åtgärd för att minska kostnader